Примейра лига 2015/2016 () — 82-й сезон чемпионата Португалии по футболу. Сезон начался 14 августа 2015 года и закончился 15 мая 2016 года. Чемпионский титул защитила «Бенфика».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Жил Висенте» и «Пенафиел». Их заменили «Тондела» и «Униан Мадейра», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Сегунде 2014/15.

Команды и стадионы

Турнирная таблица 

Источник

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Примейра Лига на soccerway

2015/2016
Португалия
Спорт в Португалии в 2015 году
Спорт в Португалии в 2016 году